Michail Borissowitsch Paikow (russisch Михаил Борисович Пайков; * 31. Juli 1989 in Gorki, Russische SFSR, Sowjetunion) ist ein russischer Tischtennisspieler. 

Er gewann zweimal eine Bronzemedaille bei der Europameisterschaft im Doppel, ist fünffacher russischer Meister und spielte in der Saison 2014/15 in der deutschen Tischtennis-Bundesliga für den TTC Frickenhausen. Er qualifizierte sich viermal für die Teilnahme an den World Tour Grand Finals, wo er zweimal Bronze im Doppel holte. Mit zahlreichen weiteren Erfolgen zählt er zu den besten Spielern seines Landes.

Turnierergebnisse

Weblinks 

 Michail Borissowitsch Paikow Spielerprofil auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 19. Dezember 2020)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Russland)
Universiadeteilnehmer (Russland)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2013
Sowjetbürger
Russe
Geboren 1989
Mann